Isara bezeichnet:

 in der Antike:
 Isar, Fluss in Österreich und Deutschland
 Isère, Fluss in Frankreich
 Oise, Fluss in Frankreich
 eine Stadt in Gallien, heute Pontoise-lès-Noyon in Nordfrankreich
 (364) Isara, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Isara (Thailand), eine gemeinnützige Organisation in Thailand

Isara ist der Familienname folgender Personen:
 Bodin Isara (* 1990), thailändischer Badmintonspieler

ISARA als Abkürzung bezeichnet:
 Institut supérieur d’agriculture Rhône-Alpes

ISARA